Salla ist der Name folgender Ortschaften:
 Municipium Aelium Salla, römische Stadt, heute Zalalövő, Ungarn
 Salla (Gemeinde Maria Lankowitz), ehemalige Gemeinde im Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Salla (Finnland), Gemeinde in Lappland
 ein Dorf in der Landgemeinde Rakke, Estland

und der deutsche Name des ungarischen Flusses Zala (Fluss)

Salla ist der Name folgender Personen:
 Naceesay Salla-Wadda (* 1971), gambische Juristin

Siehe auch:
 La Salla
 Sala
 Sallah